Die Saison 2012/13 ist die sechste Spielzeit der deutschen Basketball-Spielklasse ProA. Die ProA ist die erste Staffel der hierarchisch strukturierten 2. Basketball-Bundesliga. Die Hauptrunde begann am 29. September 2012.

Modus 

An der Liga nehmen planmäßig 16 Mannschaften teil, die eine reguläre Saison als Rundenturnier im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit Hin- und Rückspiel spielen. Die acht in der Abschlusstabelle bestplatzierten Teams spielten in den Play-offs im Modus „Best-of-Five“ zwei Finalteilnehmer aus, die damit das sportliche Teilnahmerecht an der Basketball-Bundesliga (BBL) erwerben, welches sie bei Erteilung einer BBL-Lizenz auf Basis wirtschaftlicher und infrastruktureller Kriterien zum Aufstieg in die BBL berechtigt. Die Finalteilnehmer spielen zudem in Hin- und Rückspiel den Meister dieser Spielklasse aus. Die zwei schlechtesten Teams steigen in die untere Staffel ProB der zweiten Liga ab.

Anforderungen 
Die teilnehmenden Teams müssen einen Mindestetat von 350.000 Euro nachweisen und eine Spielstätte mit einer Kapazität für 1.500 Zuschauer.

Während des Spieles müssen pro Mannschaft immer zwei deutsche Spieler auf dem Spielfeld stehen, die deutschen Spieler sind mit einer deutschen Flagge auf den Trikots markiert.

Es können maximal 18 Spieler je Saison und Team eingesetzt werden. Davon müssen mindestens neun die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Von den maximal zwölf je Spiel einsetzbaren Spielern müssen mindestens sechs Deutsche sein. Es gibt Doppellizenzen für Spieler der Altersklasse U24 mit der Basketball-Bundesliga (BBL) und für U22-Spieler aus den Regionalligen (und darunter). Diese Spieler zählen nicht zu den 18 maximal einsetzbaren Spielern, wohl aber zur nationalen Quote (sofern sie deutsch sind).

Saisonnotizen 
 Absteiger aus der Basketball-Bundesliga 2011/12 sind die BG 74 Göttingen. Die auf einem Abstiegsplatz rangierten Gießen 46ers konnte eine „Wild Card“ zum Klassenverbleib in der höchsten Spielklasse erwerben, da der ProA-Vorjahresfinalist Kirchheim Knights als zum Aufstieg berechtigter Verein keine Lizenz für die erste Liga hatte. 
 Die Aufsteiger aus der ProB 2011/12 waren: Oettinger Rockets Gotha und der SC RASTA Vechta sowie als „Nachrücker“ die Uni-Riesen Leipzig.
 Die TOPSTAR Kangaroos als sportlicher Absteiger verzichteten nach dem Lizenzentzug der Giants Düsseldorf auf den Ligaverbleib und stiegen in die ProB Gruppe Süd ab. Nachdem den Giants das Teilnahmerecht doch noch zuerkannt bekamen, blieben die nachgerückten Uni-Riesen Leipzig in der ProA, die somit mit 17 Mannschaften in die Saison starten sollte. Noch vor Saisonbeginn zogen die Saar-Pfalz Braves ihre Mannschaft vom Spielbetrieb zurück und standen damit als erster Absteiger fest.
 Unter anderem wechselten Ahmad Smith und Chris J. Gadley während der Spielzeit innerhalb der Liga den Verein. Smith erzielte bei seinem neuen Verein Nürnberger BC zwei Triple-Doubles, eines in seinem ersten Spiel für den NBC gegen die Kirchheim Knights mit 10 Punkten, 13 Rebounds und 11 Assists in gut 28 Minuten Einsatzzeit und ein weiteres gegen seinen ehemaligen Verein Oettinger Rockets Gotha. Gadley hingegen erzielte ein Triple-Double für seinen alten Verein Uni-Riesen Leipzig ebenfalls gegen die Kirchheim Knights mit 17 Punkten, 16 Rebounds und 11 Blocks in gut 38 Minuten Einsatzzeit.

Hauptrunde

Tabelle 
 Platzierungen nach der Hinrunde zum Jahresende 2012

(A) = Absteiger aus der Basketball-Bundesliga /
(N) = Neuling und Aufsteiger aus der ProB

Durchschnittliche Zuschauerzahlen

Statistische Bestleistungen

Mannschaften 
Defensiv beste Mannschaft: BG 74 Göttingen (2198 Punkte, ø 73,3 pro Spiel)
Defensiv schlechteste Mannschaft: Kirchheim Knights (2655 Punkte, ø 88,5 pro Spiel)

Offensiv beste Mannschaft: SC RASTA Vechta (2781 Punkte, ø 92,7 pro Spiel)
Offensiv schlechteste Mannschaft: BV Chemnitz 99 (2204 Punkte, ø 73,5 pro Spiel)

Individuelle Spieler 
 
* In der Spalte Durchschnitt wurden nur Bestwerte von Spielern berücksichtigt, die mehr als die Hälfte der Saisonspiele absolviert hatten. 
1 Ahmad Smith erzielte die Bestmarke im Trikot des NBC in knapp 36 Minuten Einsatzzeit, Richard Williams hatte knapp eine Minute mehr Einsatzzeit, als er auf die gleiche Marke kam. 
2Während Stutz alle Double-Doubles in 28 Spielen für die ETB Wohnbau Baskets erzielte, holte Gadley sieben Double-Doubles in 17 Spielen für seinen alten Verein aus Leipzig, so dass er nur im Leipziger Trikot auf eine Quote von 41,1 % kam.

Play-offs 

5 Das Finale wird im Modus Hin- und Rückspiel ausgetragen, bei dem die besser platzierte Mannschaft nach der Hauptrunde im Rückspiel Heimrecht hatte, so dass die schlechter platzierte Mannschaft im Hinspiel zuerst zu Hause antreten musste.

Ehrungen

Spieler des Monats 

 Oktober: DeWayne Richardson (PF/C, , BG Karlsruhe)
 November: Richie Williams (PG, , SC Rasta Vechta)
 Dezember: Logan Stutz (C, , ETB Wohnbau Baskets)
 Januar: Scott Thomas (SF, , Cuxhaven BasCats)
 Februar: Stevie J. Johnson (PF, , Crailsheim Merlins)
 März: Lee Jeka (PG, /, Science City Jena)

Youngster des Monats 

 Oktober: Akeem Vargas (SG, , BG 74 Göttingen)
 November: Tim Unterluggauer (C, , Ehingen Steeples)
 Dezember: Malik Müller, (SG, , Ehingen Steeples)
 Januar: Akeem Vargas (SG, , BG 74 Göttingen)
 Februar: Michael Wenzl (C, , BG 74 Göttingen)
 März: Kenneth Ogbe (SG, , Ehingen Steeples)

Spieler und Trainer der Spielzeit 
Die Gewinner des Auszeichnungen für die gesamte Spielzeit wurden am 3. Mai 2013 bekannt gegeben.

 Spieler des Jahres: Richie Williams (PG, , SC Rasta Vechta)
 Youngster des Jahres: Akeem Vargas (SG, , BG 74 Göttingen)
 Trainer des Jahres: Patrick Elzie (, SC Rasta Vechta)

Siehe auch 
 Liste von deutschen Basketballmannschaften

Einzelnachweise 

2012/13
Basketballsaison 2012/13